Карти палеогеографічні (, ;  f pl) — карти, що відображають фізично-географічні умови геологічного минулого, розподіл суші і моря, річкову і озерну мережу, характер рельєфу материків і ложа океанів, поширення заледеніння, положення меж природних зон.

Література 

 

Карти
Палеогеографія